Sono sei i campionati di hockey su ghiaccio ad aver assunto la denominazione di International Hockey League:
International Hockey League (1929-1936) – Campionato attivo nella zona nord-orientale del Nord America;
International Hockey League (1945-2001) – Campionato attivo in tutto il Nord America;
International Hockey League – nome con cui era internazionalmente noto il Campionato di hockey su ghiaccio della Comunità degli Stati Indipendenti (1992-1996);
International Hockey League – denominazione assunta dalla United Hockey League dal 2007 al 2010, quando si fuse con la Central Hockey League;
Inter-National League – campionato a carattere sovranazionale che si è disputato fra squadre della seconda serie italiane, slovene ed austriache (2009-2012);
International Hockey League (2017) – Campionato sovranazionale nato nel 2017 con squadre slovene, croate e serbe.